Herport ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Herport (1641–1730), Schweizer Maler und Ostindien-Reisender
 Anton Herport (1646–1688), Schweizer reformierter Geistlicher
 Beat Herport, Schweizer Glaser und Glasmaler
 Niklaus Herport, Schweizer Maler, Glasmaler und Glaser